Kloster Marienpforte steht für folgende Klöster:

 Kloster Marienpforte (Dörschnitz), Zisterzienserinnenkloster in Dörschnitz, Sachsen
 Kloster Marienpforte (Flieth) Benediktinerinnenkloster in Flieth, Uckermark
 Kloster Marienpforte (Mengen), Wilhelmitenkloster in Mengen, Oberschwaben
 Kloster Marienpforte (Sitzenroda), Zisterzienserinnenkloster in Sitzenroda, Sachsen
 St. Marien zur Pforte, Zisterzienserinnenkloster in Schulpforte bei Naumburg, Sachsen-Anhalt, siehe Zisterzienserabtei Pforta
 Kloster Marienpfort, Wilhelmitenkloster bei Waldböckelheim, Rheinland-Pfalz